On fait comme on a dit est une expression du langage courant en Français.

Cette expression peut aussi désigner :
 On fait comme on a dit est un film réalisé par Philippe Bérenger avec Gad Elmaleh, Atmen Kelif sorti en 2000 ;
 Comme on a dit est le titre du second album de Louise Attaque.